Elk City – città statunitense della Contea di Montgomery, Kansas
 Elk City – città statunitense della Contea di Beckham, Oklahoma
 Elk City – centro abitato statunitense nello stato dell'Idaho